Ossat steht für:

Ossat, ein Gemeindeteil von Marignier im Département Haute-Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes

D’Ossat ist der Familienname folgender Personen:

 Arnaud d’Ossat (1537–1604), französischer Kardinal, Diplomat und katholischer Bischof
 Guglielmo De Angelis D’Ossat (1907–1992), italienischer Architekt, Architekturhistoriker und Restaurierungstheoretiker